Falklandschlacht steht für:
 Seegefecht bei den Falklandinseln
 Falklandkrieg